Åsen kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Åsen (Bindslev Sogn) – en bebyggelse i Bindslev Sogn, Hjørring Kommune
 Åsen (Fausing Sogn) – et areal i Fausing Sogn, Norddjurs Kommune
 Åsen (Højelse Sogn) – en skovklædt del af Køge Ås for hovedparten beliggende i Højelse Sogn, Køge Kommune
 Åsen (Kirke Hvalsø Sogn) – en bebyggelse i Kirke Hvalsø Sogn, Lejre Kommune
 Åsen (Sindal Sogn) – en bebyggelse i Sindal Sogn, Hjørring Kommune
 Åsen (Bornholm) på Bornholm
 Norge
 Åsen (Norge) – en bebyggelse i Levanger Kommune
 Åsen Station er en jernbanestation på Nordlandsbanen, der ligger i bygden Åsen